Tayrisha Hannah Von Dot Farguson (Bran, 2 de Março de 1997) é uma atriz norte-americana.

Biografia
Trysha nasceu em Bran (Braşov) na Romênia mas foi criada em Los Angeles Califórnia.É Irmã da Atriz Milla Farguson

Filmografia 

Atores dos Estados Unidos
Atores da Romênia